Рубен Диогу да Силва Невиш (; 13 марта 1997, Мозелуше) — португальский футболист, полузащитник английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии.

Клубная карьера

«Порту» 
Рубен присоединился к системе «Порту» в восьмилетнем возрасте и прошёл через множество возрастных категорий этого клуба. Также короткое время он провёл в юношеской команде «Падроенсе». В предсезонной подготовке 2014 года Рубен заменил в первой команде выбывшего из-за травмы нигерийца Агу. Хулен Лопетеги поставил его в стартовый состав на матч первого тура Примейры против «Маритиму». Рубен оправдал надежды тренера и забил гол. 20 октября 2015 года стал самым молодым капитаном в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в матче против «Маккаби» (Тель-Авив). На момент выхода на поле ему исполнилось 18 лет и 221 день.

«Вулверхэмптон Уондерерс» 
8 июля 2017 года перешёл в «Вулверхэмптон Уондерерс» за 17 миллионов фунтов, что стало самым дорогим переходом в истории клуба. Контракт подписан сроком на 5 лет.

Карьера в сборной 
Рубен представляет Португалию на различных юношеских турнирах.

14 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной России Невеш дебютировал за сборную Португалии.

Личная жизнь 
Кузены Рубена, Элдер Феликс и Педру Невиш — тоже футболисты, выступают за более скромные португальские клубы.

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 13 / забито голов: 0; победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1.

Достижения 
 «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Победитель Чемпионата Футбольной лиги Англии: 2017/18

 Сборная Португалии
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19

 Сборная Португалии (до 21 года)
 Чемпионат Европы среди молодёжных команд: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вулверхэмптон Уондерерс» 
 Профиль футболиста на сайте Португальской футбольной федерации 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»